Polské mužské křestní jméno Marcin je obdobou českého jména Martin.

známí nositelé jména
 Marcin Bosak (* 1979) – polský herec
 Marcin Bylica (1433–1493) – polský astronom
 Marcin Dzieński (* 1993) – polský sportovní lezec
 Marcin Dziewoński (19. století) – rakouský politik polské národnosti
 Marcin Koniusz (* 1983) – polský šermíř
 Marcin Kurek (* 1970) – polský básník a překladatel
 Marcin Lewandowski (* 1987) – polský atlet, běžec
 Marcin Matkowski (* 1981) – polský tenista
 Marcin Miller (* 1970) – polský zpěvák skupiny Boys
 Marcin Mroziński (* 1985) – polský herec, zpěvák a moderátor
 Marcin Pałys (* 1964) – polský chemik a rektor univerzity ve Varšavě
 Marcin Pietrowski (* 1988) – polský fotbalový záložník či obránce
 Marcin Sobala (* 1972) – polský šermíř
 Marcin Świetlicki (* 1961) – polský básník, prozaik a hudebník

druhé jméno
 Stanisław Marcin Ulam (1909–1984) – americký matematik polského původu

příjmení
 Peter Marcin (* 1966) – slovenský komik, herec, moderátor, režisér a zpěvák

Externí odkazy 
 

Mužská jména